7-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 17 по 30 июля 1892 года в Дрездене.

Турнирная таблица 

В побочном турнире победил П. Липке.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
1892 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Дрездене